{{Ficha de campeonato
|nombre = Copa de los Países Bajos 2017-18
|tipo = C Copa de los Países Bajos
|imagen = StadionFeyenoord20083.jpg
|imagen_tamaño = 300px
|imagen_pie =  El Stadion Feijenoord, sede de la final 
|ubicación =  Róterdam (final) 
|categoría = Copa de los Países Bajos
|fecha = 
|edición = 100º
|página web = www.knvb.nl
|primero = Feyenoord Rotterdam
|segundo = AZ Alkmaar
|podio1 = TwenteWillem II
|nom_podio1 = Semifinalistas
|participantes = 103
|partidos = 102
|est_nombre1 = Goles
|est1 =
|est_nombre2 = Máximo Goleador
|est2 =  Wout Weghorst (9 goles)(AZ Alkmaar)
|anterior = Copa de los Países Bajos 2016-17
|actual = Copa de los Países Bajos 2017-18
|siguiente = Copa de los Países Bajos 2018-19
|deporte = Fútbol
}}

La Copa de los Países Bajos 2017-18 fue la 100.ª edición del torneo. La final se jugó en el Stadion Feyenoord.
El campeón tendrá un cupo a la Liga Europa de la UEFA 2018-19 desde la ronda de fase de grupos. Además jugará la Supercopa de los Países Bajos 2018 contra el campeón de la Eredivisie 2017-18.

 Calendario 
El calendario para la Copa de los Países Bajos 2017-18''' fue el siguiente.

Fase final

Octavos de final

Cuartos de final

Semifinales

Final 
Los 2 ganadores de las semifinales se enfrentarán en la final.

Goleadores

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial de la KNVB Beker 

Copa de los Países Bajos
Fútbol en 2017
Fútbol en 2018
Deporte en los Países Bajos en 2017
Deporte en los Países Bajos en 2018